Heinz Kuttin – ex saltatore con gli sci austriaco
 Manuel Kuttin – calciatore austriaco, portiere